Obra – rzeka w zachodniej Polsce, dopływ Warty
 Obra – wieś w gminie Wolsztyn (województwo wielkopolskie)
 Obra – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej.
 Obra-3 – system samoosłony pojazdu lub obiektu wojskowego

Zobacz też 
 Stara Obra – wieś w gminie Koźmin Wielkopolski, w powiecie krotoszyńskim
 Obra Kościan – polski klub piłkarski

de:Liste von Fachbegriffen im Festungsbau#O